Полива́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы  
 Поливанова, Анна Константиновна (род. 1945) — российский лингвист.
 Поливанова, Галина Анатольевна (1929—2020) — советская певица (сопрано), народная артистка УССР.
 Поливанова, Катерина Николаевна (род. 1952) — российский психолог.
 Поливанова, Мария Семёновна (1922—1942) — снайпер Великой Отечественной; Герой Советского Союза.
 Поливанова, Татьяна Петровна (1829—1886) — русская переводчица.
 Поливанова, Юлия Валентиновна (род. 1974) — российская актриса и автор-исполнитель.